Espel ist der Name folgender Orte:
 Espel (Emsland), Ortsteil der Gemeinde Langen, Niedersachsen, Deutschland
 Espel (Flevoland), Dorf in der Gemeinde Noordoostpolder, Flevoland, Niederlande
 Espel SG, Ort in der Gemeinde Gossau, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Espel SO, Ort in der Gemeinde Büsserach, Kanton Solothurn, Schweiz
 Espel TG, Ort in der Gemeinde Matzingen, Kanton Thurgau, Schweiz
 Espel (Westfalen), Ortsteil der Gemeinde Recke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Espel ist der Familienname folgender Personen:
 Guillo Espel (* 1959), argentinischer Komponist und Gitarrist
 Santiago Espel (* 1960), argentinischer Schriftsteller